Leucascus är ett släkte av svampdjur. Leucascus ingår i familjen Leucascidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Leucascus